Шахназ Бусхаки (22 октября 1985, Алжир, Алжир) — алжирская баскетболистка, выступающая за ГС "нефтяные танкеры" и Алжир.

Карьерный клуб 

Бусхаки отыграла восемь сезонов в МК Алжир начиная с 2002 года и провела там свой первый сезон в красной рубашке.

Она начала свою профессиональную карьеру в ГС Нефтяные танкеры женской баскетбольной лиги Алжира в 2010 году. Бушаки выиграла женский баскетбольный кубок Алжира 2015 года со своей командой ГС Нефтяные танкеры, которая победила своих соперниц OC Alger в финальном матче со счетом 73-55.

Вместе со своей командой ГС Нефтяные танкеры она участвовала в нескольких баскетбольных соревнованиях в рамках Чемпионата арабских клубов по баскетболу, а именно:

 Клубный чемпионат арабских женщин по баскетболу 2014 г. в Египте.
 Клубный чемпионат арабских женщин по баскетболу 3x3 2016 г. в Шардже.

Международная карьера 
Бушаки был членом сборной Алжира по баскетболу с 2010 года. В 2017 году она была членом женской национальной сборной Алжира по баскетболу, которая прошла квалификацию на Кубок чемпионов ФИБА среди африканских женских клубов 2017 года.

ФИБА 
Она участвовала в четырёх турнирах зоны ФИБА на взрослом уровне:

 Чемпионат Африки ФИБА 2013 среди женщин в Мозамбике.
 Женский афробаскет 2015 г. в Камеруне.
 Кубок чемпионов Африки ФИБА 2016 среди женщин в Мозамбике.
 Кубок чемпионов Африки ФИБА 2017 среди женщин в Анголе.

Африканские игры 
Вместе со своей командой ГС Нефтяные танкеры она участвовала в различных баскетбольных соревнованиях в рамках Африканских игр, а именно:

 Всеафриканские игры 2011 г. в Мозамбике.
 Африканские игры 2015 г. в Республике Конго.

Статистика

Примечания

Наружная ссылка 
  
 Файл на официальном сайте ФИБА.
 Файл на официальном сайте африканского баскетбола.
 Файл на официальном сайте ФИБА 3X3.

Родившиеся в Алжире (город)
Спортсмены Алжира
Баскетболисты Алжира
Семья Бусхаки